William Cary est un nom porté notamment par :

William J. Cary (1865–1934), représentant américain du Wisconsin
William L. Cary (1910–1983), président de la U.S. Securities and Exchange Commission
 William Dennison Cary (1808–?), Fondateur et homonyme de Cary, Illinois
 William Cary (1759–1825), luthier anglais d'instruments scientifiques
 William Cary (1437–1471), de Cockington et Clovelly dans le Devon était un membre de la gentry du Devonshire. Il fut décapité après la défaite des Lancastriens à la bataille de Tewkesbury en 1471

Voir aussi
William Carey